Sezon (1981/1982) był 79. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 3 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi – NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Rába Vasas ETO. Tytuł króla strzelców zdobył Péter Hannich, który w barwach klubu Rába Vasas ETO strzelił 22 gole.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej